Benard, Bénard oder Benárd ist der Familienname folgender Personen:

 Ágost Benárd (1880–1968), ungarischer Arzt, Politiker und Minister für Volkswohlfahrt und Arbeitswesen
 Catherine Éléonore Bénard (1740–1769), Mätresse von Ludwig XV.
 Cheryl Benard (* 1953), US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin
 Chris Benard (* 1990), US-amerikanischer Dreispringer
 Claude Bénard (* 1926), französischer Hochspringer
 Émile Bénard (1844–1929), französischer Architekt und Aquarellmaler
 Henri Bénard (1874–1939), französischer Physiker
 Raoul Bénard (1881–1961), französischer Bildhauer

Siehe auch:
 Benhar
 Besnard